Der Schlüssel zum Glück ist der Titel zweier Filme:

 Der Schlüssel zum Glück (1989), DDR-Fernsehfilm
 Der Schlüssel zum Glück (1995), slowakischer Märchenfilm